Termin fazeolin ima više značenja.

 Karboksipeptidaza C, enzim
 Fazeolin (protein), glavni reservni globulin u semenu francuskog pasulja (-{Phaseolus vulgaris L.}-)